Лукаш Гейда ( 9 березня 1990) — чеський футболіст.
 Ян Гейда (18 червня 1978) — чеський хокеїст, захисник.
 Теодор Гейда (1858—1920) — чеський та український релігійний діяч, священик громади Волинських чехів у Квасилові.

Чеські прізвища